Kuma är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Ernst Marcus 1950. Kuma ingår i familjen Haploposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Kuma